

Населені пункти та їхні частини
 Морґі — село в гміні Нове Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Морґі — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Морґі — село в гміні Добронь Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Морґі — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Морґі — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Морґі — село в гміні Суховоля Сокульського повіту Підляського воєводства
 Морґі — село в гміні Пшеросль Сувальського повіту Підляського воєводства

 Морґі — частина міста Юзефув у Білґорайському повіті Люблінського воєводства
 Морґі — частина міста Рабка-Здруй в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Морґі — частина міста Мшана-Дольна в Лімановському повіті Малопольського воєводства
 Морґі — частина міста Домброва-Білостоцька в Сокульському повіті Підляського воєводства
 Морґі — частина міста Мисловиці в Сілезькому воєводстві
 Морґі — частина села Кодень у гміні Кодень Більського повіту Люблінського воєводства
 Морґі — частина села Кондрати в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Морґі — частина села Дзволя в гміні Дзволя Янівського повіту Люблінського воєводства
 Морґі — частина села Длуґі-Конт у гміні Юзефув Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Морґі — частина села Хмелек у гміні Лукова Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Морґі — частина села Докудув-Перший в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Морґі — частина села Пробощовіце в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Морґі — частина села Дзбанкі в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Морґі — частина села Велика Весь-Б в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Морґі — частина села Секерчина в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Морґі — частина села Хочня в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Морґі — частина села Добра в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Морґі — частина села Победник-Мали в гміні Іґоломія-Вавженьчице Краківського повіту Малопольського воєводства
 Морґі — частина села Завада в гміні Мисьленіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Морґі — частина села Кшчонув у гміні Токарня Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Морґі — частина села Млиньчиська в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Морґі — частина села Поремба-Велика в гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Морґі — частина села Стара Весь у гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Морґі — частина села Болеховиці в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Морґі — частина села Дибкі в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Морґі — частина села Охудно в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Морґі — частина села Сьвеселиці в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Морґі — частина села Мяново в гміні Анджеєво Островського повіту Мазовецького воєводства
 Морґі — частина села Каліново в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Морґі — частина села Бояни в гміні Брок Островського повіту Мазовецького воєводства
 Морґі — частина села Пшийми-к-Поремби в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Морґі — частина села Ястшиґовіце в гміні Ґожув-Шльонський Олеського повіту Опольського воєводства
 Морґі — частина села Вулька-Подлесьна в гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Морґі — частина села Лончки Ягеллонські (Лончкі-Яґельльонські) в гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Морґі — частина села Димітрув-Дужи в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Морґі — частина села Ольшанка в гміні Філіпув Сувальського повіту Підляського воєводства
 Морґі — частина села Чижикі в гміні Гайнівка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Морґі — частина села Тиневіче-Дуже в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Морґі — частина села Соблювка в гміні Уйсоли Живецького повіту Сілезького воєводства
 Морґі — частина села Базув у гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Морґі — частина села Добеславиці в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Морґі — частина села Розоґі в гміні Розоґі Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Морґі — осада в гміні Камень Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Морґі — осада в гміні Седлець Вольштинського повіту Великопольського воєводства

Примітки